Albert I de Brandenburg (1106 - Ballenstadt, 1170), marcgravi de Brandenburg de la casa d'Ascània
 Albert de Brandenburg o Albert de Magúncia, arquebisbe de Magdeburg i de Magúncia, príncep elector del Sacre Imperi i administrador de la diòcesi de Halberstadt
 Albert II de Brandenburg-Ansbach (Ansbach, 1620 - 1667), noble alemany